Кальдеаренас () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Гальего. Занимает площадь 192,62 км². Население — 246 человек (на 2009 год). Расстояние — 57 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información en altogallego.com

Муниципалитеты Уэски
Населённые пункты Уэски